Giulio Verocai – ex hockeista su ghiaccio italiano
Giovanni Verocai – compositore e violinista italiano